«Carlos Salas» - conjunto del nombre propio Carlos y el apellido Salas - puede referirse a:

Personajes 
 Carlos Salas Viraseca (1728-1780), escultor español.

 Carlos Salas Pérez (1955-), voleibolista cubano - medallista olímpico (1976).
 Carlos Salas Abad (1956-), periodista español-venezolano.
 Carlos Salas Contreras (1984-), futbolista chileno.
Variante
 Carlos Sala Molera (1960-), atleta español.

Toponimia 
 en Argentina
 Carlos Salas, localidad del partido de Lincoln, provincia de Buenos Aires:
 Estación Carlos Salas, ubicada en la localidad.